Tarnawa Górna ist der Name folgender Orte in Polen:

 Tarnawa Górna (Zagórz) in der Woiwodschaft Karpatenvorland
 Tarnawa Górna (Zembrzyce) in der Woiwodschaft Kleinpolen